« Aide-toi, le ciel t'aidera » est le vers qui conclut la fable Le Chartier embourbé de Jean de La Fontaine. Cette phrase est devenue un proverbe.

L'expression peut aussi désigner :
 Aide-toi, le ciel t'aidera, une société créée au XIXe siècle ;
 Aide-toi, le ciel t'aidera, un épisode de la deuxième saison de la série animée Les Simpson ;
 Aide-toi, le ciel t'aidera, un film de François Dupeyron, sorti en 2008.